Phänomenta bezeichnet:

 Phänomenta, Ausstellungen über physikalische Phänomene
 Phänomenta (Flensburg), Ausstellung in Flensburg
 Phänomenta Lüdenscheid, Ausstellung in Lüdenscheid